Das 26. Internationale Tennisturnier von Zinnowitz fand vom 30. Juni bis zum 6. Juli 1980 im Ostseebad Zinnowitz statt. Das Turnier begann erstmals erst am Montag. Einige Spiele wurden auch in Ahlbeck ausgetragen.

Den Nationen-Pokal verteidigte bei den Herren wiederum die DDR mit Thomas Arnold und Thomas Emmrich, der auch das Herreneinzel gewann. Beide zusammen holten sich zudem den Titel im Herrendoppel. Bei den Damen wurde der Nationen-Pokal von Ungarn gewonnen, in der Besetzung Katalin Fagyas und Éva Rózsavölgyi, die auch das Dameneinzel im Finale gegen Fagyas gewann. Beide zusammen holten sich auch den Titel im Damendoppel. Im Dameneinzel erreichten Christine Schulz sowie die 13-jährige Bulgarin Manuela Maleewa das Halbfinale.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 24. Jahrgang (1980), Heft 5 (fälschlicherweise mit 25. Jahrgang bezeichnet)

1980
Tennisturnier 1980
Tennisturnier in Zinnowitz